elongacja – wydłużenie (np. komórek, pędów roślin, kończyn)
 elongacja (biologia) − faza replikacji semikonserwatywnej
 elongacja (astronomia) − odległość kątowa pomiędzy środkiem tarczy Słońca a planetą na sferze niebieskiej